

Patronyme 
Le nom de Lindau est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Arvid Lindau (1892-1958), pathologiste suédois.
 Gustav Lindau (1866-1923), botaniste et mycologue allemand.
 Philip Lindau (1991-), coureur cycliste suédois.

Toponyme

En  
 Lindau, commune allemande de l'arrondissement de Rendsburg-Eckernförde, en Schleswig-Holstein ;
 Lindau (Bodensee), ville et chef-lieu de l'arrondissement de Lindau, en Bavière ;
 Katlenburg-Lindau, commune allemande de l'arrondissement de Northeim, en  Basse-Saxe.

En 
 Lindau (Zell am Moos)

En  
 Lindau, commune du canton de Zurich.

Autres 
 La maladie de Von Hippel-Lindau est une phacomatose.
 les Évangiles de Lindau est un évangéliaire enluminé du .

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme